Ženská dvouhra Citi Open 2018 probíhala v první polovině srpna 2018. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ruská tenistka Jekatěrina Makarovová, kterou v úvodním kole vyřadila Rumunka Ana Bogdanová.

Vítězkou se stala 33letá nenasazená Ruska Světlana Kuzněcovová, jež ve finále zdolala chorvatskou turnajovou sedmičku Donnu Vekićovou po třísetovém průběhu 4–6, 7–6 a 6–2. V utkání odvrátila čtyři mečboly. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, první po téměř dvou letech, které představovalo šestnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour. Na Citi Open již triumfovala v roce 2014 a její turnajová bilance zápasů tak po skončení činila 11–0.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2018